Frommolt ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Frommolt, 15. Jahrhundert, Buchdrucker in Basel
 Karl-Heinz Frommolt, russisch-deutscher Biologe, Tierstimmenforscher